Miejscowości i gminy w Rumunii
 Poiana Mărului – gmina w okręgu Braszów
 Poiana Mărului – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Zăvoi
 Poiana Mărului – wieś w okręgu Jassy, w gminie Ceplenița
 Poiana Mărului – wieś w gminie Poiana Mărului
 Poiana Mărului – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Mălini